Nishi ist der Familienname folgender Personen:

 Nishi Amane (1829–1897), japanischer Philosoph
 Daigo Nishi (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Hajime Nishi (* 1949), japanischer Freizeitsportler
 Hironori Nishi (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Nishi Katsuzō (1884–1959), Begründer des Gesundheitssystems Nishi-shiki Kenkōhō
 Kazuhiko Nishi (* 1956), japanischer Geschäftsmann
 Kōsuke Nishi (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Masafumi Nishi (* 1960), japanischer Baseballspieler
 Masaharu Nishi (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Naoki Nishi (* um 1960), japanischer Jazzpianist
 Natsuki Nishi (* 1972), japanische Kanutin
 Nobuyuki Nishi (* 1985), japanischer Freestyle-Skiläufer
 Norihiro Nishi (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Takanobu Nishi (* 1951), japanischer Bogenschütze
 Takeichi Nishi (1902–1945), japanischer Offizier und Reiter
 Nishi Teiichi (1907–2001), japanischer Sprinter
 Nishi Tokujirō (1847–1912), Politiker und Diplomat der Meiji-Zeit im Kaiserreich Japan
 Yōsuke Nishi (* 1983), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Nishi-gun
 Nishi-ku